Făurei se poate referi la:

Făurei, oraș în județul Brăila
Făurei, Călărași
Făurei, Constanța
Făurei, Neamț, reședința comunei cu același nume
Făurei, Vrancea
Făurei-Sat, Brăila